Черпесса - название ряда сельских населённых пунктов:

 Черпесса (деревня) - деревня, центр Черпесской волости Великолукского района Псковской области
 Черпесса (посёлок) - посёлок в Черпесской волости Великолукского района Псковской области